A 2019-es MotoGP francia nagydíjat május 17. és 19. között rendezték. A MotoGP-t Marc Márquez, a Moto2-t Álex Márquez, míg a Moto3-at John McPhee nyerte meg.

Eredmények

MotoGP

 1,4 másodperces büntetés.
 1,5 másodperces büntetés.
 Karel Abrahamot kizárták a versenyből, miután egy tartalék motorral hagyta el a bokszutcát azután, hogy az élen haladó motoros teljesítette az első kört.

Moto2

 1,2 másodperces büntetés.
 2,2 másodperces büntetés.

Moto3

 12 helyes rajtbüntetés.
 2,2 másodperces büntetés.
 3,9 másodperces büntetés.
 1,9 másodperces büntetés.
 12 helyes rajtbüntetés.
 12 helyes rajtbüntetés.

A világbajnokság állása a verseny után
MotoGP 

Moto2 

Moto3

További információk

Motorversenyzés Franciaországban
franciaország